Móvil hace referencia a varios artículos:

Móvil (bebé), referido a los juguetes de cuna para entretener a los bebés.
Móvil (derecho), acción o motivación que desencadena un crimen.
Móvil (escultura), modelo abstracto o de piezas móviles y forma en constante cambio. 
Móvil (física), objeto en movimiento del que se quiere estudiar su trayectoria o las fuerzas que intervienen sobre él.
Móvil perpetuo, máquina hipotética que sería capaz de continuar funcionando eternamente, luego de un impulso inicial, sin necesidad de energía externa adicional.
Teléfono móvil o celular, aparato para poder comunicarse en cualquier parte y a cualquier hora del día.